Partido Colorado el término se refiere a uno de los dos partidos políticos que llevan ese nombre en América del Sur:

Partido Colorado en Uruguay.
Partido Colorado en Paraguay.

Nota: no debe confundirse esta denominación con "Partido Rojo" (nombre usualmente dado al Partido Comunista).